Шкілка  - ділянка, на якій розмножуються та вирощуються дерева, кущі до певного розміру чи віку, є складовою частиною садівничого розсадника. Назва "шкілка" виникла від німецької термінології: die Baumschule (дерево + школа); лісова шкілка німецькою - die Forstbaumschule (лісове дерево + школа).

Деревні саджанці розмножуються генеративним або вегетативним способами. Селекційні сорти зазвичай розмножують живцюванням. Шкілка є головним і найбільшим складовим елементом розсадника. У структурі шкілки саджанців виділяють поля: перше (поле окулянтів), друге (поле однорічок), третє (поле дворічок)...

Шкілкування 

У шкілках протягом багаторічного розвитку продовжують вирощування і формування садивного матеріалу до досягнення ним необхідних товарних кондицій. Кількаразовими пересаджуваннями, які називають шкілкуванням, у саджанців формують компактну, добре розвинену кореневу систему. При кожному пересаджуванні збільшується простір для рослин. Під час останнього висаджування крона та корінь мають бути у найсприятливішому для рослини співвідношенні. Якщо дати корінням спокійно рости, корінь стане занадто великим, щоб його можна було викопати та пересадити на постійне місце. Якщо відрізати завеликі частини кореневої системи, решти коріння може бути недостатньо для постачання води та поживних речовин. Великі дерева дуже дорогі через трудомістку працю. У контейнерних рослин відстані між ними відповідно збільшують. Детальні методи вирощування різні для різноманітних розсадних культур. Значна частина саджанців швидкорослих дерев і чагарників сягають встановлених кондицій вже в першій шкілці.

Види шкілок 
В залежности від розміщення саджанців, шкілки є традиційні, ущільнені, комбіновані. 

У традиційних, які закладаються в невеликих за площею розсадниках, використовують рівномірне за площею прямокутне, квадратне або шахове розміщення.  

Ущільнені шкілки закладають для дво- чи трирічного вирощування лісових саджанців та саджанців тіневитривалих шпилькових порід (ялини, ялиці, кедра, інших) з поетапним збільшенням їх площі. Площа в них ущільнюється завдяки вузьким міжряддям і малому кроку садіння в ряді. Також для збільшення садивного матеріалу і створення зручних умов для механізації робіт сіянці висаджують смугами - у ряди з невеликою відстанню один від одного.  

Комбіновані шкілки використовують в декоративних розсадниках різних за віком саджанців. Тут розміщують рослини з відносно тривалим і коротким терміном вирощування. Їх використовують і при контейнерній культурі декоративних деревних рослин. Комбіноване застосування дозволяє більш раціонально використати площу, підвищити ефективність використання води при зрошенні, захисті нижчих рослини від прямих сонячних променів.

У деревних шкілках відділу вирощування і формування великомірного садивного матеріалу можуть закладатися різні види шкілок: прості, декоративні, плодові, шпилькових порід, чагарників, дерев і чагарників архітектурних форм, живоплотів... 

Прості шкілки закладають, для вирощування 2 – 3 річних некронованих лісових саджанців насіннєвого походження для лісонасаджень та лісопарків. 

Декоративні шкілки слугують для вирощування кронованих або некоронованих саджанців дерев і чагарників вегетативним та насіннєвим способом для озеленення та садово-паркового мистецтва. У разі кількарічного вирощування саджанців в розсаднику, у їх складі можуть бути перша, друга, третя шкілки. 

Плодові шкілки слугують для вирощування щеплених кронованих і некронованих плодових сортових саджанців для садів і плодово-ягідних плантацій. Подібними до них є шкілки щеплених декоративних саджанців.

Шкілки шпилькових порід створюють із врахуванням їх екологічних вимог, біології росту, живлення, термінів і особливостей вирощування. 

Шкілки чагарників заклалають у випадках значних обсягів виробництва саджанців чагарників широкого асортименту. 

Шкілки дерев і чагарників архітектурних форм, як і шкілки живоплотів створюють в розсадниках, в яких створюються певні форми наземної частини технікою обрізки та формування крон дерев і чагарників. Топіарне мистецтво.

Деякі шкідники шкілок 

Через вирощування подібних рослин на великих площах шкілки потерпають від шкідників, наприклад, agrypnus murinus, cephalcia abietis, acantholyda hieroglyphica, личинок коваликів (elateroidea), які поселяються в ґрунті. Вони живляться корінням молодих рослин і пагонами. До шкідників належать і деякі комахи родини pamphiliidae. Побоюються в розсадниках також малого і великого довгоносиків (otiorhynchus ovatus, otiorhynchus coecus). Ворогом розсадництва є нематода. Поширенню патогенів і шкідників сприяє міжнародна торгівля. Місцеві рослини часто не стійкі до бактерій чи вірусів з інших кліматичних зон, а комахи не мають природних ворогів.

Тому у шкілках використовують добрива та пестициди. При неправильному використанні це може погіршити екологію. Однак екологічний ризик можна мінімізувати за допомогою належної професійної практики. Органічні шкілки працюють без хімічних гербіцидів і пестицидів і без мінеральних добрив, використовують екстенсивну сівозміну, вирощують проміжні культури, використовують методи мульчування, поширюють корисні організми і налаштовують систему саморегулювання. З міркувань збереження біорізноманіття та протидії спотворенню флори, доцільно використовувати дерева, кущі, які є місцевими (автохтонними) для даного регіону.

Посилання 
 https://e-kolosok.org/naukova-robota-komakhy-shkidnyky-lisu-z-riadu-peretynchastokrylykh-v-umovakh-cherkas-koi-oblasti/
 https://studfile.net/preview/8905760/page:4/
 
Садівництво

 Маурер В. М. Декоративне розсадництво з основами насінництва: Посібник. – К.: 2006. - 273с. ISBN 978-966-97813-7-6; (http://ni.biz.ua/15/15_6/15_67562_vidi-shkilok-ta-zagalni-polozhennya-virobnitstva-velikomirnogo-sadivnogo-materialu.html).